Йоганн Даніель Тіциус (; 2 січня 1729 — 11 грудня 1796) — німецький астроном, фізик, біолог і професор у Віттембергу.

Народився 2 січня 1729 року в Кенітці, у той час — Королівська Пруссія, феодальне володіння Корони Королівства Польського; нині Хойниці, Польща, у сім'ї Якоба Тітца (Jakob Tietz), купця і члена міської ради Кенітца, та Марії Доротеї (Maria Dorothea), уродженої Ганов (Hanow). Його справжнє ім'я — Йоганн Тітц, але, як було заведено у XVIII столітті, Данієль, ставши університетським професором, латинізував своє прізвище і змінив його на Тіциус.

Здобув освіту в Лейпцизькому університеті (1749—1752), займався астрономією, фізикою та біологією, класифікував рослини, тварин і мінерали. З 1756 року — професор Віттенберзького університету.

Тіциус помер у Віттенберзі, курфюрство Саксонія, 11 грудня 1796 року.

Астрономія 
Тіциус найбільше відомий тим, що виявив емпіричну закономірність відстаней планет від Сонця залежно від їхніх номерів (1766), яку в 1772 році підтвердив Йоганн Боде, — так зване правило Тіциуса — Боде.

Тіциус сформулював це правило в 1766 році, коли додав своє математичне спостереження щодо відстаней між планетами в німецький переклад книги Шарля Бонне «Споглядання природи». Воно передбачало, що на відстані 2,8 а.  о. від Сонця має розташовуватися орбіта ще не відкритої планети. У 1801 році саме у цій області було відкрито космічне тіло, відоме нині як Церера.

Почасти завдяки правилу Тіциуса — Боде перші чотири космічні тіла, знайдені приблизно в тій самій області (у поясі астероїдів) спершу вважали повноцінними планетами. Після 15-річної перерви такі космічні тіла почали відкривати з дедалі більшою швидкістю, і врешті-решт Цереру разом з ними усіма перекваліфікували в астероїди. Завдяки своїй сферичній формі Церера у 2006 році отримала статус карликової планети.

Правило Тіциуса — Боде доволі точно передбачило відстань до Урана, відкритого в 1781 році Вільямом Гершелем, але для Нептуна і особливо Плутона правило опинилося недостатньо точним. Великий вплив це правило справило на організацію пошуку і відкриття малих планет — астероїдів.

Фізика 
Тіциус опублікував низку праць у галузі фізики, як-от набір умов і правил для проведення експериментів. Особливо його цікавила термометрія. У 1765 році він представив огляд тогочасної термометрії. Він писав про металевий термометр, сконструйований Ганнсом Льозером (Hanns Loeser). У своїх трактатах із теоретичної та експериментальної фізики він використовував результати досліджень інших вчених, зокрема описи експериментів, написані Георгом Вольфгангом Крафтом (Georg Wolfgang Kraft) у 1738 році.

Біологія 
Тіциус активно займався біологією, зокрема класифікацією організмів і мінералів. На його роботу в галузі біології вплинула робота Карла Ліннея Lehrbegriff der Naturgeschichte Zum ersten Unterrichte, його найдокладніша публікація з біології, присвячена систематичній класифікації рослин, тварин і мінералів, а також елементарних речовин — ефіру, вогню, повітря, води і землі.

Пам'ять 
На честь ученого названі астероїд 1998 Тіциус і місячний кратер Тіциус на зворотному боці Місяця.

Примітки 

Німецькі астрономи
Німецькі фізики
Німецькі біологи
Уродженці Поморського воєводства
Померли в Німеччині
Науковці, на честь яких названо астероїд
Люди, на честь яких названо кратер на Місяці
Випускники Лейпцизького університету